Le Shaar est une région de fiction du monde de campagne des Royaumes oubliés, pour le jeu de rôle de Donjons et Dragons.

Géographie

Le Shaar ressemble fortement à la savane africaine.

Le Shaar est une vaste étendue herbeuse de plusieurs milliers de kilomètres, en pente douce d'est en ouest, et balafré d'une grande falaise en son centre.
Par son vide, il constitue une frontière efficace entre le Sud et le Mitan.

Peu boisé, le Shaar est très souvent balayé par des vents très forts.

Le côté oriental est beaucoup plus sec, presque aride par endroit, mais connait aussi des températures brûlantes le jour et des nuits glaciales. On y trouve un gouffre gigantesque, appelé la Grande Faille, où vit la plus importante communauté de nains de Féérune.

On trouve çà et là quelques temples anciens et abandonnés, et certains d'entre eux possèderaient encore de puissants restes de magie.

Histoire

Population

Le Shaar est peuplé de plusieurs races humanoïdes intelligentes : les loxos (des humanoïdes-éléphants), les thri-kreens (des insectoïdes proches des mantes religieuses) et les wemics (sorte de centaures félins).

Les humains qui y vivent sont eux aussi nomades et vivent de troc lors des rencontres entre les tribus. Certaines tribus vivent en vendant des esclaves ou de l'ivoire. D'autres subsistent en attaquant et pillant les royaumes voisins.

Cités importantes
La plupart des communautés du Shaar ne sont que des petits centres de commerce, poussiéreux et secs, mais toujours proches d'une source d'eau. Les nains de la Grande Faille ont leurs propres cités souterraines.
 Delzimmer: petite ville franche dirigée par 4 puissantes familles marchandes.
 Eartheart: métropole naine à moitié enterrée.
 Le Marteau et l'Enclume: Assemblement de tentes à l'ouest de Eartheart.
 Hardcastle (1300 h): camp de marchand fortifié.
 Khôltar la Cité de Fer: petite ville entourée d'un mur couvert de plaques de fer.
 Lhesper: ville en ruine au nord du Lac Lesphen.
 Shaarmid: grande ville marchande fortifiée.

Économie

La richesse du Shaar réside dans les nombreux troupeaux de chevaux sauvages qui errent à travers la lande. Ces bêtes sont magnifiques mais ont tendance à être malades dans les pays froids.

Région des Royaumes oubliés